Partido Nuevo puede referirse a:

Partido Nuevo, partido político argentino en la provincia de Corrientes
Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad y la Transparencia, partido político en la provincia de Córdoba, cambió de nombre a Frente Cívico de Córdoba
Partido Nuevo, partido político brasileño
Partido Nuevo, partido político taiwanés
Partido Nuevo Progresista, partido político puertorriqueño
Partido Nuevo Triunfo, partido neo nazi argentino
Nuevo Partido de Japón (1992), partido político japonés
Nuevo Partido de Japón (2005), partido político japonés